Grattius ist der Name folgender Personen:
 Grattius, römischer Dichter
 Grattius (Ankläger des Archias), Ankläger des römischen Dichters Archias laut Ciceros Rede Pro Archia
 Marcus Valerius Propinquus Grattius Cerealis, römischer Offizier aus dem Ritterstand
 Grattius Geminius, römischer Senator in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts